Markus Stoffel ist der Name folgender Personen:

* Markus Stoffel (Umweltwissenschaftler) (* 1974), Schweizer Umweltwissenschafter
 Markus Stoffel (Mediziner) (* 1962), deutscher Mediziner und Professor an der ETH Zürich